La Supercoupe de Suède voit s'affronter à la fin de la saison, les vainqueurs du championnat et de la Coupe de l'année précédente. Cette année, le Malmö FF, champion de Suède en titre affronte l'IFK Göteborg le vainqueur de la Coupe de Suède 2013.

Feuille de match

Lien externe

2013
Football en 2013
Sport en Suède en 2013
Sport en novembre 2013
Événement sportif à Malmö